Бабчук — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бабчук Антон Анатолійович (1984) — російський хокеїст.
 Бабчук Емма Антонівна (1942) — українська журналістка.
 Бабчук Мирослав Михайлович (1962) — український музикант.
 Бабчук Світлана Олександрівна (1969) — українська співачка.
 Бабчук Сергій Анатолійович (1971—2022) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабчук Юрій — лірник і мистецький керівник ансамблю «Кобзарське братство».

Прізвища на -ук